Алексей Коко́рин:
 Кокорин, Алексей Геннадьевич (род. 1961) — российский государственный и партийный деятель, губернатор Курганской области (2014—2018).
 Кокорин, Алексей Олегович (род. 1958) — российский климатолог.